Being Inc.  (株式会社ビーイング) más conocido por sus nombres oficiales Being Incorporated, Being Giza Group y Kabushiki gaisha Beingu (romanización) es una empresa privada, japonesa fundada en 1978 por el músico japonés Daiko Nagato, y con el actual presidente Toshinoru Masuda. Esta especializada principalmente en la difusión de sus subsidiarias que son compañías discográficas. pero también se dedican al ingreso de marketing y también en producción, ingeniería y desarrollo musical.

Being Inc. igual cuenta con varias subsidiarias independientes como White Dream.

Discográficas de la Empresa

Independientes 

 Zain Records (1991)
 Vermillion Records (1992) (también llamada como BMG Rooms)
 Giza Studio (1999)
 B.Gram-Records (1993)
 Tent House (1999)
 Zazzy (2005)
 Northern Music (2007)
 Magnifique (2008)
 O-Town Jazz (2012, previamente llamada Giza Jazz)
 D-Go (2012)
 Being (2012)
 Crimzon (2014)
 Honey Bee Records (2016)

Antiguas discográficas 

En el siguiente listado se encuentran las antiguas discográficas que alguna vez pertenecieron y fueron comprados por Being Inc.

 Amemura-O-Town Record (1997)
 Berg (1999)
 Day Track (2003)
 Styling Records (2003)
 Pure.Infinity (2010)

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial

Empresas de entretenimiento de Japón
Empresas fundadas en 1978